Trgovište est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Trgovište, un village situé dans la municipalité de Novi Grad et dans la République serbe de Bosnie ;
en Serbie
Trgovište, une localité et une municipalité situées dans le district de Pčinja ;
Trgovište, une localité située dans la municipalité de Knjaževac, district de Zaječar ; 
Trgovište, un village situé sur le territoire de la Ville de Kraljevo, district de Raška ;
Trgovište, un village situé dans la municipalité de Sokobanja, district de Zaječar.